Чемпионат мира по хоккею с мячом 1983
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1983
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1983